

События 
 Консулы Луций Постумий Мегелл (патриций) и Квинт Мамилий Витул (плебей).
 Взятие римлянами после 6-месячной осады Акраганта.
 Акротат разбит тираном Аристодемом в битве при Мегалополе и погиб.
 262—254 — Царь Спарты из рода Агидов Арей II. Родился после гибели отца. Его опекуном был Леонид, сын Клеонима.
 Пергам освобождается от империи Селевкидов.

Родились 
 Аполлоний Пергский — древнегреческий математик.
 Арей II — спартанский царь из дома Агиадов.
 Марк Ливий Салинатор — древнеримский военачальник и политический деятель из плебейского рода Ливиев.
 Чжан Лян — советник и военный стратег Лю Бана во времена империи Хань.

Скончались 
 Акротат (царь) — сын спартанского царя Арея I.
 Филемон (поэт) — древнегреческий поэт, комедиограф.

См. также

Примечания